Константи́н Со́мов:
 Сомов, Константин Андреевич (1869—1939) — русский живописец и график.
 Сомов, Константин Юрьевич (1971—2019) — российский офицер ВМФ, Герой Российской Федерации (2019).